Хулио Перес:
 Перес, Хулио Альберто (род. 1977) — мексиканский шоссейный велогонщик.
 Перес, Хулио Хервасио (1926—2002) — уругвайский футболист, полузащитник.